François Lapierre peut désigner :
 François Lapierre (1970-), un scénariste de bande dessinée  québécois ;
 François Lapierre (1941-), un évêque québécois.